Babble – brytyjski dostawca telefonii internetowej umożliwiającej bezpłatną komunikację pomiędzy użytkownikami znajdującymi się w dowolnym miejscu na świecie. Babble proponuje także połączenia na telefony stacjonarne i komórkowe na całym świecie, tańsze w porównaniu z konkurencyjnym Skype.

Linki zewnętrzne 
 

VoIP
Operatorzy telekomunikacyjni
Brytyjskie przedsiębiorstwa telekomunikacyjne